IOR steht als Abkürzung für:
 Index of refraction, siehe Brechungsindex
 Inhibition of return („Hemmung der Rückkehr“), ein Phänomen der Blickbewegung
 International Offshore Rule, Regeln für den Bau von Regatta-Yachten
 Interoperable Object Reference, eine Objektreferenz auf ein CORBA-Objekt
 Istituto per le Opere di Religione, Kreditinstitut im Besitz des Heiligen Stuhls („Vatikanbank“)
 Institut für Ostrecht

Abkürzung